A Pireneusi-félsziget északi részében a IX. század folyamán jött létre az Aragóniai Grófság. A grófság urai – házasság révén – a Pamplonai (azaz a későbbi Navarrai) Királyság uralkodói lettek. III. Nagy Sancho (*992? – †1035), a Jimeno-házból származó, nagyhatalmú pamplonai (navarrai) király, a birodalmát négy királyságra felosztva, négy fiára hagyta; ekkor emelte fel Aragóniát grófságból királysággá (akárcsak Kasztíliát). Aragónia első királya III. Sancho Garcés házasságon kívül született fia lett, I. Ramiro, akinek az édesanyja Sancha de Aibar (*? – †?) volt.  Az önálló királyság 1035-től 1713-ig állt fenn; ekkor Aragónia az egységes Spanyol Királyság része lett.

Családfa

Utódtábla

I.

Navarrai-ház 
A1. I. Ramiro (*1006/1007 - †1063 /csatában elesett/), uralkodott: 1035 – 1063; 1. h: Foix-Bigorrei Gisberga (*? – †1054?), 2. h: Aquitániai Ágnes (*? – †1089?),  
B1. (első házasságból) I. Sancho Ramírez (*1042/1043 - †1094 /ostrom során elesett/), uralkodott: 1063 – 1094; (V. Sancho Ramírez, Pamplona (Navarra) királya: 1076 – 1094); 1. h: Urgelli Izabella (*? – †1071?), 2. h: Roucy Felícia (*1050? – †1094?), 
C1. (első házasságból) I. Péter (*1068 - †1104), uralkodott: 1094 – 1104), (I. Péter, Pamplona (Navarra) királya: 1094 – 1104); 1. h: Aquitániai Ágnes (*? – †1095/1097), 2. h: Itáliai Berta (*? – †1110?), 
C2. (második házasságból) I. Harcos Alfonz (*1073 - †1134 /csatában halálosan megsebesült/), uralkodott: 1104 – 1134 (I. Alfonz, Pamplona (Navarra) királya: 1104 – 1134); h (érvénytelenítve): Urraca (*1081 - †1126), Kasztília és León királynője: 1109 – 1126, (Navarrai-ház), 
C3. (második házasságból) II. Szerzetes Ramiro (*1075?/1086? - †1157?), uralkodott: 1134 – 1137 (lemondott); h: Poitiers-i Ágnes (*? – †1159?),
D1. Petronila (*1136 - †1173), uralkodott: 1137 – 1164 /lemondott/; h:  IV. Ramon (Rajmund) Berengár  (*1113 – †1162), Barcelona grófja (1131 – 1162), (Urgell-ház), Aragónia hercege: 1137 – 1162; őket lásd II.A1. alatt is!

II.

Barcelonai-ház 
A1.  IV. Ramon (Rajmund) Berengár  (*1113 – †1162), Barcelona grófja (1131 – 1162), (Urgell-ház), Aragónia hercege: 1137 – 1162; h: Petronila (*1136 - †1173), uralkodott: 1137 – 1164 /lemondott/; őket lásd feljebb, I.D1. alatt is! 
B1. II. Trubadúr Alfonz (*1157 - †1196), uralkodott: 1164 – 1196; h: Kasztíliai Sancha (*1154/1155? - †1208),  
C1. II. Katolikus Péter (*1178 - †1213 /csatában elesett/), uralkodott: 1196 – 1213; h: Montpellier-i Mária (*1180/1182? - †1213), 
D1. I. Hódító Jakab (*1208 - †1276), uralkodott: 1213 – 1276, (I. Jakab néven Mallorca királya: 1229 – 1276); 1. h (érvénytelenítve): Kasztíliai Eleonóra (*1202 - †1244), 2. h: Magyarországi Jolán (Jolánta) (*1219? - †1251) (), 3. (titkos, érvénytelenítve?) h: Teresa Gil de Vidaure (*? - †1285), 
E1. (második házasságból) III. Nagy Péter (*1239 - †1285), uralkodott: 1276 – 1285, I. Péter, Szicília királya: 1282 – 1285, (Aragóniai-ház); h: Szicíliai Konstancia (*1249 - †1302),   
F1. III. Nagylelkű Alfonz (*1265 - †1291), uralkodott: 1285 – 1291; h: Angliai Eleonóra (*1269 - †1298),
F2. II. Igazságos Jakab (*1267 - †1327), uralkodott: 1291 – 1327, I. Jakab, Szicília királya: 1285 – 1296 (lemondott), (Aragóniai-ház); 1. h (érvénytelenítve): Kasztíliai Izabella (*1283 - †1328), 2. h: Anjou Blanka (*1280 - †1310), 3. h: Ciprusi (Lusignan) Mária (*1279 - †1319), 4. h: Elisenda de Moncada  (*1292 - †1364),  
G1. (második házasságból) IV. Jó Alfonz (*1299 - †1336), uralkodott: 1327 – 1336; 1. h: Entenza Terézia (*? - †1327), 2. h: Kasztíliai Eleonóra (*1307 - †1359 /meggyilkolták/),  
H1. (első házasságból) IV. Szertartásos Péter (*1319 - †1387), uralkodott: 1336 – 1387; 1. h: Navarrai Mária (*1326? - †1347), 2. h: Portugáliai Eleonóra (*1328 - †1348), 3. h: Szicíliai Eleonóra (*1325 - †1375), őt lásd lejjebb, HA1. alatt is!, 4. h: Sibila de Fortià (*1350 - †1406), 
I1. (első házasságból) Konstancia (*1343 - †1363), h: III. (Együgyű) Frigyes (*1342 - †1377), Szicília királya, uralkodott: 1355 – 1377, (Aragóniai-ház); őket lásd lejjebb, HA3. alatt! 
I2. (harmadik házasságból) I. Vadász János (*1350 - †1396 /vadászat során baleset érte, amibe belehalt/), uralkodott: 1387 – 1396; 1. h: Armagnaci Mattea (Márta) (*1347 - †1378), 2. h: Bar Jolán (*1365 - †1431),  
I3. (harmadik házasságból) Emberséges vagy Idős Márton (I. Márton) (*1356 - †1410), uralkodott:1396 – 1410, II. Márton, Szicília királya, uralkodott: 1409 – 1410, (Aragóniai-ház); 1. h: Luna Mária (*1372 - †1406), 2. h: Prades Margit (*1387/1388? - †1429),    
J1. (első házasságból) I. (Ifjabb) Márton (*1374 - †1409), I. Márton, Szicília királya, uralkodott: 1401 – 1409, (Aragóniai-ház); 1. h: I. Mária (*1363 - †1401), Szicília királynője, uralkodott: 1377 – 1401, (Aragóniai-ház); őket lásd lejjebb, IA1. alatt is!, 2. h: Navarrai Blanka királyné (*1387 - †1441), (Évreux-ház), I. Blanka, Szicília címzetes királynője, uralkodott: 1402 – 1409, régensnő: 1410 – 1412, I. Blanka, Navarra királynője, uralkodott: 1425 – 1441, őt lásd lejjebb, III.C2. alatt is! 
I4. (harmadik házasságból) Eleonóra (*1358 - †1382), h: I. János (*1358 - †1390 /lovasbalesetben halt meg/), (Trastámara-ház ), Kasztília és León királya, uralkodott: 1379 – 1390; őket lásd lejjebb, III.A1. alatt!  
F3. II. Frigyes (*1272 - †1337), Szicília királya, uralkodott: 1296 – 1337, (Aragóniai-ház); h: Anjou Eleonóra (*1289 - †1341), 
GA1. II. Péter (*1305 - †1342), Szicília királya, uralkodott: 1337 – 1342, (Aragóniai-ház); h: Karintiai (Görzi) Erzsébet (*1298 - †1352), 
HA1. Eleonóra (*1325- †1375), h: IV. Szertartásos Péter (*1319 - †1387), őket lásd feljebb, H1. alatt is!, 
HA2. I. Lajos (*1337 - †1355), Szicília királya, uralkodott: 1342 – 1355, (Aragóniai-ház); 
HA3. III. (Együgyű) Frigyes (*1342 - †1377), Szicília királya, uralkodott: 1355 – 1377, (Aragóniai-ház); 1. h: Aragóniai Konstancia (*1343/1344 - †1363), őket lásd feljebb, I1. alatt is!,  2. h: Balzo Antónia  (*1355 - †1375),
IA1. I. Mária (*1363 - †1401), Szicília királynője, uralkodott: 1377 – 1401, (Aragóniai-ház); h: I. (Ifjabb) Márton (*1374 - †1409), I. Márton, Szicília királya, uralkodott: 1401 – 1409, (Aragóniai-ház), őket lásd feljebb, J1. alatt is!.
 
III.

Trastámara-ház 
A1. I. János (*1358 - †1390 /lovasbalesetben halt meg/), (Trastámara-ház), Kasztília és León királya, uralkodott: 1379 – 1390; 1. h: Aragóniai Eleonóra (*1358 - †1382), őket lásd feljebb, II. I4. alatt!, 2. h: Portugáliai Beatrix (I. Beatrix, Portugália királynője) (*1373? - †1412?/1420?), (Burgundiai-ház), 
B1. (első házasságból) I. Antequerai Ferdinánd (*1380 - †1416), uralkodott: 1412 – 1416, (I. Ferdinánd, Szicília királya: 1412 – 1416,); h: Eleonóra Urraca de Alburquerque (*1374 - †1435), 
C1. V. Nagylelkű Alfonz (*1396 - †1458), uralkodott: 1416 – 1458, (I. Alfonz, Szicília királya: 1416 -1458, I. Alfonz, Nápoly királya: 1442 – 1458 (Aragóniai-ház), h: Kasztíliai Mária (*1401 - †1458),
C2. II. Öreg János (*1397 - †1479), uralkodott: 1458 – 1479, (II. János, Navarra királya: 1425 – 1479 (1425 – 1441: az első feleségével, I. Blanka navarrai királynővel együtt uralkodott), I. János, Szicília királya: 1458 – 1468 /lemondott/); 1. h: Navarrai Blanka királyné (*1387 - †1441), (Évreux-ház), I. Blanka, Szicília címzetes királynője, uralkodott: 1402 – 1409, régensnő: 1410 – 1412, I. Blanka, Navarra királynője, uralkodott: 1425 – 1441, őt lásd feljebb, II.J1. alatt is!, 2. h: Johanna Enríquez y Fernández de Córdoba (*1425 - †1468),  
D1. (első házasságból) (IV.) Vianai Károly (*1421 - †1461), Viana hercege, címzetes navarrai király; h: Klevei Ágnes (*1422 - †1446/1448),
D2. (első házasságból) (II.) Blanka (*1424 - †1464,), címzetes navarrai királynő; h: IV. Nemzésképtelen Henrik (*1425 - †1474), Kasztília és León királya, uralkodott: 1454 – 1474, (Trastámara-ház),
D3. (első házasságból) I. Eleonóra (*1426 - †1479), Navarra királynője, uralkodott: 1479 – 1479; h: IV. Gaston (*1423 - †1472), Foix grófja, (Foix-Grailly-ház), 
D4. (második házasságból) V. Katolikus Ferdinánd (Aragóniai Ferdinánd) (*1452 - †1516), II. Ferdinánd, Aragónia királya, uralkodott: 1479 – 1516, V. Ferdinánd, Kasztília és León királya: 1475 – 1504 (az első feleségével, I. Izabella, kasztíliai és leóni királynővel együtt uralkodott), (II. Ferdinánd, Szicília királya: 1468 – 1516, III. Ferdinánd, Nápoly királya: 1504 – 1516); 1. h: I. Katolikus Izabella (*1451 - †1504), Kasztília és León királynője, uralkodott: 1474 – 1504, (Trastámara-ház), 2. h: Foix Germána (*1488 - †1538).

1516: Kasztília és Aragónia egyesülése, a Spanyol Királyság létrejötte.

Jelölések 
 * = születés
 † = elhalálozás
 h., 1. h:, 2. h, ...: = házasság, első házasság, második házasság …

Megjegyzések

Források 
 Diccionario de historia de España, I-III, Madrid, 1968-1969.
 José Maria Lacarra: Historia politica del reino de Navarra, desde sus origenes hasta su incorporacion a Castilla, I-III, Pamplona, 1972-1973.
 Ludwig Vones: Geschichte der Iberischen Halbinsel im Mittelalter, 711-1480. Reiche – Kronen – Regionen, Sigmaringen, Thorbecke Verlag, 1993.
 Crescencio Gallego Pellitero: Síntesis histórica de los reyes en España (Años 364-1994), Vigo, 1994.
 Britannica Hungarica Világenciklopédia, Budapest, 1994-.

Külső hivatkozások 
 http://www.homar.org/genealog/
 http://roglo.eu/roglo?lang=es
 http://www.geneall.net/H/
 https://web.archive.org/web/20110608185221/http://www.ctv.es/USERS/sagastibelza/navarra/reyes_navarra/ Navarra
 http://www.genmarenostrum.com/
 
 http://www.manfred-hiebl.de/genealogie-mittelalter/
 http://www.friesian.com/perifran.htm#spain 
 https://web.archive.org/web/20080207124541/http://fmg.ac/Projects/MedLands/Contents.htm
 
 http://www.enciclopedia.cat/enciclop%C3%A8dies/gran-enciclop%C3%A8dia-catalana/EC-GEC-0034615.xml?s.q=Joana+I+de+Castella#.UaOGFLP-mUk
 http://www.enciclopedia.cat/enciclop%C3%A8dies/gran-enciclop%C3%A8dia-catalana/EC-GEC-0034627.xml?s.q=Joana+la+Beltraneja#.UaOHa7P-mUk

Kapcsolódó szócikkek 
 Asztúria, León és Kasztília királyainak és királynőinek családfája
 Navarra (Pamplona) királyainak és királynőinek családfája
 Spanyolország királyainak és királynőinek családfája
 Aragónia uralkodóinak listája
 Asztúria uralkodóinak listája
 Barcelona grófjainak listája
 Kasztília uralkodóinak listája
 León uralkodóinak listája
 Mallorca uralkodóinak listája
 Navarra uralkodóinak listája
 Valencia uralkodóinak listája
 Spanyolország uralkodóinak listája
 Aragóniai uralkodók házastársainak listája

Uralkodói családfák
Európai uralkodóházak
Aragóniai uralkodók
Hispániai uralkodók listái